UF steht für:
 die University of Florida
 den Webcomic User Friendly
 Urgeschichte und Frühgeschichte
 Unterflur, in der Elektroinstallation
 Ultrafiltration
 in UF-Harz für Urea (= Harnstoff) und Formaldehyd
 Unidad de Fomento und ist ein chilenisches Währungsäquivalent
 Unión Ferroviaria (Uruguay), Eisenbahnergewerkschaft in Uruguay
 Unterführer, zusammenfassend für die Funktionen Gruppenführer und Truppführer des Technischen Hilfswerks (THW)
 Uranfluorid, eine Gruppe von Verbindungen aus Uran und Fluoriden
 U-Boot-Klasse UF der Kaiserlichen Marine
 Ålesund in der Provinz Møre og Romsdal, Kfz-Kennzeichen
 Ugaritische Forschungen, eine Zeitschrift

uf steht für:
 Überhöhungsfehlbetrag bei der Verkehrswegeplanung

Abkürzung